Нико́лопулос () — греческая фамилия. Известные носители:

 Николопулос, Александрос
 Николопулос, Панагиотис (в монашестве Иероним; род. 1971) — митрополит Элладской православной церкви.
 Николопулос, Стаматиос